Мемфис в античната митология е жаната на Епафус, основателя на древноегипетския град Мемфис. По името на древноегипетския град днес има редица градове в света, които носят това име:

 Мемфис – древна столица на Долен Египет;

Градове в САЩ 
 Мемфис (Алабама);
 Мемфис (Индиана);
 Мемфис (Мичиган);
 Мемфис (Ню Йорк);
 Мемфис (Тенеси) – най-големия град носещ името Мемфис;
 Мемфис (Тексас);